Слипченко () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Слипченко, Максим Александрович (род. 1984) — украинский тайбоксер.
 Слипченко, Сергей Александрович (1912—1991) — советский дипломат.
 Слипченко, Фёдор Фёдорович (1925—2014) — советский и российский педагог, народный учитель СССР (1990), автор идеи возрождения лицейского образования в России.